Bruce Affleck (né le  à Penticton en Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel ayant joué au poste de défenseur.

Biographie 

Il évoluait au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1971-1972 || Broncos de Penticton || LHCB || 57 || 31 || 69 || 100 || 91 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Pioneers de Denver || NCAA || 39 || 6 || 19 || 25 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Pioneers de Denver || NCAA || 38 || 8 || 23 || 31 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 35 || 0 || 14 || 14 || 28 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Indians de Springfield || LAH || 8 || 1 || 3 || 4 || 12 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Blues de Saint-Louis || LNH || 13 || 0 || 2 || 2 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1975-1976 || Blues de Saint-Louis || LNH || 80 || 4 || 26 || 30 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Blues de Saint-Louis || LNH || 80 || 5 || 20 || 25 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Blues de Saint-Louis || LNH || 75 || 4 || 14 || 18 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Blues de Saint-Louis || LNH || 26 || 1 || 3 || 4 || 12 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1978-1979 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 48 || 8 || 31 || 39 || 30 || 10 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 1979-1980 || Canucks de Vancouver || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1979-1980 || Black Hawks de Dallas || LCH || 72 || 10 || 53 || 63 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Checkers d'Indianapolis || LCH || 77 || 8 || 50 || 58 || 41 || 5 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 1981-1982 || EHC Kloten || LNA || 38 || 15 || 14 || 29 || - || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Checkers d'Indianapolis || LCH || 16 || 5 || 17 || 22 || 4 || 13 || 1 || 17 || 18 || 16
|-
| 1982-1983 || EHC Kloten || LNA || 30 || 6 || 12 || 18 || - || || || || ||
|-
| 1982-1983 || Checkers d'Indianapolis || LCH || 8 || 2 || 12 || 14 || 0 || 13 || 0 || 18 || 18 || 2
|-
| 1983-1984 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Checkers d'Indianapolis || LCH || 54 || 13 || 40 || 53 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

|280 || 14 || 66 || 80 || 86 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0

Honneurs individuels et collectifs
 Finaliste du championnat de NCAA :  1973
 Nomination sur la première équipe de la division WCHA de la NCAA : 1972-1973
 Nomination sur la seconde équipe de la division WCHA de la NCAA : 1973-1974
 Vainqueur du trophée Bobby Orr de la LCH : 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984
 Vainqueur du trophée Max McNab de la LCH : 1982-1983, 1983-1984
 Vainqueur du trophée Tommy Ivan de la LCH : 1983-1984

Notes et références 

Naissance en mai 1954
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Pioneers de Denver
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Checkers d'Indianapolis
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Islanders de New York
Choix de repêchage des Golden Seals de la Californie